Дюрок ():
 Дюрок, Жерар — французский генерал
 Дюрок — порода свиней
 Дюрок — пересадочный узел Парижского метрополитена.

Примечания